Bolelli:
 Simone Bolelli
 Kometa White-Ortiz-Bolelli